Jan van Velzen (beeldhouwer) (1931), een Nederlands beeldhouwer uit Onderdijk
 Jan van Velzen (wielrenner) (1975), een Nederlands wielrenner uit Leidschendam